Alberto Magno – vescovo cattolico, scrittore e filosofo tedesco; la Chiesa cattolica lo venera come santo
Sant'Alberto Magno – titolo cardinalizio
Chiesa di Sant'Alberto Magno – chiesa di Roma